Bat kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Bat (berg),

Se även
 BAT – flera

Robotskapade Kroatienförgreningar